Швендау () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац. . Официальный код  —  70927.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Хаузер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный список: 6 мест.
 местный блок: 5 мест.
 Партия Aktiv für Schwendau занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля